Henderson-Gletscher (Henderson Glacier) bezeichnet zwei Gletscher:

 Henderson-Gletscher (Antarktika), in den antarktischen Enterprise Hills
 Henderson-Gletscher (Vereinigte Staaten), am Fuß des North Arapaho Peak in Colorado